przemiał (przemielanie) – rozdrabnianie, rozcieranie czegoś na drobne cząstki lub proszek, np. mielenie ziarna na mąkę
 przemiał – produkt otrzymywany w wyniku przemielenia czegoś; zob. też mlewo
 przemiał – formacja denna na swobodnie płynącej rzece

Przypisy